Прадес () — город и муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 32,58 км². Население — 655 человек (на 2010 год).

Средневековое графство Прадес занимало площадь 1.157 км² и включало территорию нынешних комарок Баш-Капм, Приорат и Альт-Камп.

Город также известен под именем Вила Вермелья (красная) из-за розового песчаника, из которого построены многие здания.

Достопримечательности 

- Остатки средневековой стены, в том числе двое ворот с арками.

- Пласа Майор с аркадой.

- Ренессансный фонтан XVI в. из красного песчаника. Символизирует землю, имеет четыре крана, которые выходят на север, запад, юг и восток. Копия фонтана находится в музее под открытым небом Испанская деревня в Барселоне. Ежегодно летом проводится городской Праздник Шампанского, во время которого из фонтана вместо воды льётся шампанское.

- Приходская церковь Св. Марии в раннем готическом стиле с фасадом и одним из нефов в стиле ренессанс.

- Храм Богоматери Пчельницы XVI в. в лесу в нескольких километрах от города в месте, богатом медоносными пчёлами.

Экономика 

Основу экономики города составляет горный туризм. Окрестности города отличаются особо густыми лесами и отличными горными видами.

Традиционный источник доходов — сельское хозяйство. Картофель из Прадеса является наименованием, защищенным по происхождению. Его высокое качество объясняется тем, что в силу климата сбор урожая происходит только в сентябре, и картофель дольше остается в земле.

Среди других продуктов местного сельского хозяйства выделяются мед, каштаны, орехи-фундук, грибы — трюфели и рыжики.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны
Города провинции Таррагона